King Of Nowhere  — сингл до альбому (if), гурту Diary of Dreams, який вийшов у вересні 2009 року.

Композиції 

 King Of Nowhere (Album Version) [5:14]
 King Of Nowhere (Desert Mix) [5:19]
 King Of Nowhere (Club Mix) [4:14]
 King Of Nowhere (Phonecall From Nowhere Mix) [3:35]
Kingdom Of Greed (Lonely Mix) [4:20]
Video1	 	King Of Nowhere
Video2	 	King Of Nowhere (Live — Ekaterinburg, Russia On 2nd May 2009)

Посилання 
 
Сингли 2009
Сингли гурту Diary of Dreams